Die Grasski-Juniorenweltmeisterschaft ist ein Sportereignis, bei dem jedes Jahr die Juniorenweltmeister in den Disziplinen des Grasskisports ermittelt werden. Teilnahmeberechtigt sind Grasskiläufer im Alter von 15 bis 20 Jahren. Die erste Juniorenweltmeisterschaft wurde im Jahr 1990 ausgetragen. Davor gab es seit 1975 Junioreneuropameisterschaften.

Ergebnisse

Einzelnachweise